Solaro (Corsica), een gemeente in het Franse departement Haute-Corse
Solaro (Milaan), een gemeente in de Italiaanse provincie Milaan
Villanova Solaro, een gemeente in de Italiaanse provincie Cuneo